Município de Lawrence pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Lawrence (Arkansas), um município localizado no condado de Lawrence.
 Município de Lawrence (condado de Charles Mix, Dakota do Sul), um município localizado no condado de Charles Mix.
 Município de Lawrence (condado de Roberts, Dakota do Sul), um município localizado no condado de Roberts.
 Município de Lawrence (condado de Lawrence, Illinois), um município localizado no condado de Lawrence.
 Município de Lawrence (condado de Marion, Indiana), um município localizado no condado de Marion.
 Município de Lawrence (condado de Cloud, Kansas), um município localizado no condado de Cloud.
 Município de Lawrence (condado de Osborne, Kansas), um município localizado no condado de Osborne.
 Município de Lawrence (condado de Van Buren, Míchigan), um município localizado no condado de Van Buren.
 Município de Lawrence (condado de Itasca, Minnesota), um município localizado no condado de Itasca.
 Município de Lawrence (condado de Grant, Minnesota), um município localizado no condado de Grant.
 Município de Lawrence (condado de Cumberland, Nova Jérsia), um município localizado no condado de Cumberland.
 Município de Lawrence (condado de Mercer, Nova Jérsia), um município localizado no condado de Mercer.
 Município de Lawrence (condado de Lawrence, Ohio), um município localizado no condado de Lawrence.
 Município de Lawrence (condado de Stark, Ohio), um município localizado no condado de Stark.
 Município de Lawrence (condado de Tuscarawas, Ohio), um município localizado no condado de Tuscarawas.
 Município de Lawrence (condado de Washington, Ohio), um município localizado no condado de Washington.
 Município de Lawrence (condado de Clearfield, Pensilvânia), um município localizado no condado de Clearfield.
 Município de Lawrence (condado de Tioga, Pensilvânia), um município localizado no condado de Tioga.

Desambiguação